Протокол внутреннего шлюза — это тип протокола, используемый для обмена информацией о маршрутизации между шлюзами (обычно маршрутизаторами) в автономной системе (Интернет) (например, системе корпоративных локальных сетей). Эта информация о маршрутизации может использоваться для маршрутизации протоколов сетевого уровня, таких как IP.

Протоколы внутреннего шлюза можно разделить на два вида: протокол дистанционно-векторной маршрутизации и протокол маршрутизации состояния канала. Конкретные примеры IGP включают в себя Open Shortest Path First (OSPF) (дословно переводится как «Первый доступный кратчайший путь»), информационный протокол маршрутизации (RIP), протокол маршрутизации промежуточных систем (IS-IS) и усовершенствованный протокол маршрутизации внутреннего шлюза (EIGRP).

Протоколы внешнего шлюза используются для обмена информацией о маршрутизации между автономными системами и полагаются на IGP для разрешения маршрутов в автономной системе.

Виды

Протокол дистанционно-векторной маршрутизации 
Протоколы дистанционно-векторной маршрутизации используют алгоритм Беллмана — Форда. В этих протоколах каждый маршрутизатор не обладает информацией о полной топологии сети. Он объявляет свое значение расстояния (DV), вычисленное для других маршрутизаторов, и получает аналогичные объявления от других маршрутизаторов, если только в локальной сети или соседних (маршрутизаторов) не вносятся изменения. Используя эти объявления о маршрутизации, каждый маршрутизатор заполняет свою таблицу маршрутизации. В следующем цикле объявления маршрутизатор объявляет обновленную информацию из своей таблицы маршрутизации. Этот процесс продолжается до тех пор, пока таблицы маршрутизации каждого маршрутизатора не сходятся к стабильным значениям.

Некоторые из этих протоколов имеют недостаток медленной конвергенции.

Примеры протоколов дистанционно-векторной маршрутизации:

 Протокол маршрутизации информации (RIP)
 Протокол маршрутизации информации версии 2 (RIPv2)
 Протокол маршрутизации информации следующего поколения (RIPng), расширение RIP версии 2 с поддержкой IPv6
 Протокол маршрутизации внутреннего шлюза (IGRP)

Протокол маршрутизации состояния канала 
В протоколах маршрутизации состояния канала каждый маршрутизатор обладает информацией о полной топологии сети. Затем каждый маршрутизатор независимо вычисляет наилучший следующий переход из него для каждого возможного пункта назначения в сети, используя локальную информацию топологии. Коллекция «best-next-hop» формирует таблицу маршрутизации.

Он отличается от протоколов дистанционно-векторной маршрутизации, которые работают, когда каждый узел делит свою таблицу маршрутизации со своими соседями. В протоколе состояния канала единственной информацией, передаваемой между узлами, является информация, используемая для построения карт связности.

Примеры протоколов маршрутизации состояния канала:

 Open Shortest Path First (OSPF)
 Протокол маршрутизации промежуточных систем (IS-IS)

Расширенный протокол векторной маршрутизации 
Расширенные протоколы маршрутизации с вектором расстояния имеют как функции протоколов маршрутизации с вектором расстояния, так и протоколов маршрутизации из состояния канала. Одним из примеров является усовершенствованный протокол маршрутизации внутреннего шлюза (EIGRP).

Сетевые протоколы
Интернет-протоколы